

Patronyme 
Louis Blanc est un patronyme notamment porté par :

 Louis-Joseph Blanc (1806-1852) , dit « Louis Blanc », frère jumeau de François Blanc et, comme ce dernier, homme d'affaires et promoteur immobilier français, organisateur de jeux de hasard ;

 Louis Blanc (1811-1882), théoricien socialiste français, frère de Charles Blanc ;
 Louis Blanc (1838-1914), homme politique français  ;
 Louis Blanc (1933-2018), joueur français de rugby à XV.
 Louis Ammy Blanc peintre allemand du XIXe.

Autres 
 Louis Blanc, une station du métro de Paris